Tarm har flere betydninger

Tarm (anatomi) – del af fordøjelsessystemet
Tarm (by) – By i det vestlige Jylland, Ringkøbing-Skjern Kommune se også Tarm Sogn

Udtrykket bruges desuden om et langt, smalt areal.